Зиминский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ребрихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зимино.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1052 человека, в том числе 516 мужчин и 536 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1022 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Зимино,
 посёлок Майский.

Примечания 

Сельские поселения Ребрихинского района Алтайского края